Herr über Leben und Tod steht für:

 Herr über Leben und Tod (Roman), Roman von Carl Zuckmayer
 Herr über Leben und Tod (1925) (Originaltitel As Man Desires), US-amerikanischer Spielfilm von Irving Cummings 
 Herr über Leben und Tod (1955), deutscher Spielfilm von Victor Vicas
 Der Herr über Leben und Tod, deutscher Film von Lupu Pick (1919)